Modder (auch Moder) bezeichnet:
 Schlamm mit einem hohen Anteil organischer Substanzen
 im Englischen einen Modifizierer (Umprogrammierer) eines Computerspiels, siehe Mod (Computerspiele)
 im Englischen einen Case-Modder, der die äußere Erscheinungsform eines PCs verändert, siehe Case Modding

Modder ist der Nachname von:
 Johanne Modder (* 1960), deutsche Politikerin (SPD)

Siehe auch:
 Modder River
 Moder
 Motter